Thompson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Thompson Branch (Silver Fork), Fluss im Boone County, Missouri  
 Thompson Branch (East Fork Grand River), Fluss im Gentry County, Missouri  
 Thompson Branch (Splice Creek), Fluss im Moniteau County, Missouri